Dit is een lijst van planetoïden 96201-96300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96201) - || 1992 RK3 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96202) - || 1992 RR7 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96203) - || 1992 SH3 || 24 september 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96204) - || 1992 SN5 || 25 september 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96205) Ararat || 1992 ST16 || 24 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (96206) Eschenberg || 1992 SU17 || 24 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (96207) - || 1993 FK4 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (96208) - || 1993 FY6 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (96209) - || 1993 FA9 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (96210) - || 1993 FR14 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (96211) - || 1993 FU23 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (96212) - || 1993 FK27 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (96213) - || 1993 FZ30 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (96214) - || 1993 FB42 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (96215) - || 1993 QR9 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96216) - || 1993 RM1 || 15 september 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96217) Gronchi || 1993 RP2 || 14 september 1993 || Cima Ekar|| A. Boattini, V. Goretti
|-
| (96218) - || 1993 RZ14 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96219) - || 1993 SH5 || 19 september 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (96220) - || 1993 SY13 || 16 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (96221) - || 1993 TC2 || 15 oktober 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (96222) - || 1993 TU9 || 12 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96223) - || 1993 TG14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96224) - || 1993 TY17 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96225) - || 1993 TP18 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96226) - || 1993 TS18 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96227) - || 1993 TS22 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96228) - || 1993 TV25 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96229) - || 1993 TE30 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96230) - || 1993 TZ35 || 11 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96231) - || 1993 TF39 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96232) - || 1993 TU39 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96233) - || 1993 TA41 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96234) - || 1993 UG || 20 oktober 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (96235) - || 1993 UB5 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96236) - || 1993 UL7 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96237) - || 1993 VL1 || 4 november 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (96238) - || 1994 AF4 || 4 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96239) - || 1994 AC7 || 7 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96240) - || 1994 AE7 || 7 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96241) - || 1994 AG7 || 7 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96242) - || 1994 AB17 || 13 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96243) - || 1994 CF6 || 12 februari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96244) - || 1994 CA16 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96245) - || 1994 CA18 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96246) - || 1994 JZ5 || 4 maart 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96247) - || 1994 PT3 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96248) - || 1994 PX6 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96249) - || 1994 PD22 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96250) - || 1994 PE25 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96251) - || 1994 RL26 || 5 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96252) - || 1994 WB6 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96253) - || 1995 BY1 || 28 januari 1995 || Oohira || T. Urata
|-
| (96254) Hoyo || 1995 DT2 || 27 februari 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (96255) - || 1995 ES6 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96256) - || 1995 HS2 || 25 april 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96257) - || 1995 JE || 3 maart 1995 || La Silla || S. Mottola
|-
| (96258) - || 1995 KQ4 || 27 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96259) - || 1995 MV1 || 23 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96260) - || 1995 MW3 || 29 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96261) - || 1995 OA4 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96262) - || 1995 PF || 1 augustus 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (96263) Lorettacavicchi || 1995 SE2 || 23 september 1995 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| (96264) - || 1995 SF17 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96265) - || 1995 SX23 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96266) - || 1995 SB33 || 21 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96267) - || 1995 SK48 || 26 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96268) Tomcarr || 1995 SA55 || 20 september 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr, C. W. Hergenrother
|-
| (96269) - || 1995 SA67 || 17 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96270) - || 1995 SY68 || 27 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96271) - || 1995 SH79 || 21 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96272) - || 1995 SZ88 || 29 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96273) - || 1995 UD15 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96274) - || 1995 UB32 || 21 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96275) - || 1995 UG66 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96276) - || 1995 VG11 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96277) - || 1995 WN4 || 20 november 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (96278) - || 1995 WN19 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96279) - || 1995 WE20 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96280) - || 1995 WZ31 || 19 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96281) - || 1995 WC37 || 21 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96282) - || 1995 WX38 || 23 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96283) - || 1995 YQ5 || 16 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96284) - || 1995 YY9 || 18 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96285) - || 1995 YG23 || 20 december 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| (96286) - || 1996 AE13 || 15 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96287) - || 1996 BW8 || 20 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96288) - || 1996 GD6 || 11 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96289) - || 1996 HZ12 || 17 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96290) - || 1996 HZ17 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96291) - || 1996 HQ20 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96292) - || 1996 HR20 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96293) - || 1996 HV22 || 20 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96294) - || 1996 JE2 || 11 maart 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96295) - || 1996 JF7 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96296) - || 1996 OK1 || 20 juli 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96297) - || 1996 RY25 || 13 september 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (96298) - || 1996 RE26 || 6 september 1996 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| (96299) - || 1996 SO || 18 september 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (96300) - || 1996 SC8 || 21 september 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten